Escondido peut fait référence à :

Ville 
 Escondido, une ville de Californie

Hydronyme 
 Escondido, un fleuve du Nicaragua
 Escondido, une rivière du Texas
 Escondido, une rivière de l'ouest du Brésil, affluent du Río Guaporé
 Escondido, une rivière du Mexique, affluent Río Grande

Divers 
 Escondido, une danse originaire d'Argentine